Chula-Alumni Association é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1955.

Clubes de futebol da Tailândia